Marc Camoletti ist der Name folgender Personen:

* Marc Camoletti (Architekt) (1857–1940), Schweizer Architekt
 Marc Camoletti (Autor) (1923–2003), französischer Theaterregisseur und Bühnenautor